Frontschwein е тринадесети студиен албум на блек метъл групата Marduk. Първи албум с барабаниста Фредрик Уидигс.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас
 Фредрик Уидигс – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2015 година